Termenul „Accident” se poate referi la:

 Accident, un eveniment neprevăzut și neintenționat 
 Accident;, film românesc în regia lui Sergiu Nicolaescu, 1977
 Accident, formație rock din Republica Moldova

Vezi și